Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kevin Curren che ha battuto in finale Bernie Mitton 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Curren (campione)
 Shlomo Glickstein (semifinali)
 Andrew Pattison (secondo turno)
 Bernie Mitton (finale)

 Eddie Edwards (primo turno)
 Peter Feigl (semifinali)
 Raymond Moore (quarti di finale)
 Chris Johnstone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1981